David Taylor – attore neozelandese 
David Taylor – calciatore e allenatore di calcio gallese
David Taylor – calciatore neozelandese
David Taylor – cestista tedesco
David Taylor – dirigente sportivo britannico
David Taylor – fotografo britannico
David Morris Taylor – lottatore statunitense
David Taylor – nuotatore paralimpico barbadiano
David Taylor – pugile
David Taylor, noto come Dave Taylor – wrestler e allenatore britannico
David Taylor – giocatore di snooker inglese